Kamikaze (стилізовано як KAMIKAZƎ) — десятий студійний альбом американського репера Eminem'а. Виданий 31 серпня 2018 року, трьома лейблами Aftermath Entertainment,  Interscope Records та Shady Records. У альбомі присутні Джойнер Лукас, Royce da 5'9", Джессі Реєз, та некатегоризований вокал Джастіна Вернона. Емінем, також відомий як Slim Shady, та Dr. Dre служили в якості виконавчих продюсерів.

Список композицій 

Примітки
  означає співпродюсер

Склад 
Eminem – ведучий вокал, продакшн

Музиканти

Joyner Lucas – вокал у "Lucky You"
Jessie Reyez – вокал у "Nice Guy" and "Good Guy"
Пол Розенберг – дискусія у "Paul"
Royce da 5'9" – вокал у "Not Alike"
Justin Vernon – вокал у "Fall"

Виробництво та аранжування

Swish Allnet – продакшн у "Normal"
Fred Ball – продакшн у "Nice Guy"
Boi-1da – продакшн у "Lucky You"
Dr. Dre – виконавча продукція
Illa Da Producer – продакшн у "The Ringer", "Lucky You", "Normal", та "Good Guy"
Jeremy Miller – продакшн у "Greatest"
Tay Keith – продакшн у "Not Alike"
LoneStarr Muzik – продакшн у "Normal"
Mike Will Made It – продакшн у "Greatest" та "Fall"
N/A – продакшн у "Lucky You"
Luis Resto – продакшн у "Stepping Stone" та "Venom"
Ronny J – продакшн у "The Ringer" та "Not Alike"
S1 – продакшн у "Normal" та "Nice Guy"
Jahaan Sweet – продакшн у "Lucky You"
Tim Suby – продакшн у "Kamikaze"

Історія випуску

Посилання 

Альбоми Eminem
Альбоми Interscope Records
Альбоми Shady Records